Хабаровский край по состоянию на 1 октября 2021 года включает 436 населённых пунктов, в том числе:
 24 городских населённых пункта (в списке выделены оранжевым цветом), из них:
 7 городов;
 17 посёлков городского типа (рабочих посёлков).
 412 сельских населённых пунктов (в том числе 42 без постоянного населения).

В списке ниже населённые пункты в рамках административно-территориального устройства края распределены по административно-территориальным единицам: 6 городам краевого значения и 17 районам (в рамках организации местного самоуправления им соответствуют 2 городских округа и 17 муниципальных районов).

Численность населения населённых пунктов приведена по данным переписи населения по состоянию на 1 октября 2021 года.

При нахождении в составе административного района города краевого значения населённые пункты разбиваются на три категории:
 город краевого значения;
 посёлок городского типа;
 сельские населённые пункты.

Города краевого значения

город (городской округ) Хабаровск

город (городской округ) Комсомольск-на-Амуре

города в составе районов 

Города Амурск, Бикин, Николаевск-на-Амуре, Советская Гавань входят в состав административных и соответствующих муниципальных районов.

Районы

Амурский

Аяно-Майский

Бикинский

Ванинский

Верхнебуреинский

Вяземский

Имени Лазо

Имени Полины Осипенко

Комсомольский

Нанайский

Николаевский

Охотский

Советско-Гаванский

Солнечный

Тугуро-Чумиканский

Ульчский

Хабаровский

См. также 
 Административно-территориальное деление Хабаровского края
 Городские населённые пункты Хабаровского края

Примечания 

Хабаровского края